Le terme irresistible désigne notamment :

Musique 
 Irrésistible est le titre d'un album de la chanteuse Juliette (1993) ;
 Irresistible est le titre d'une chanson de Fall Out Boy (2015) ;
 Irresistible est le titre d'un album de la chanteuse Jessica Simpson (2001) ;
 Irresistible est le titre d'une chanson de Jessica Simpson.

Fiction 

 Irrésistible est le titre d'un film d'Helen Lesnick (2003) ;
 Irresistible est le titre d'un film d'Ann Turner (2006) ;
 Irrésistible est le titre d'un roman de Danielle Steel (2010) ;
 Irrésistible est une pièce de théâtre de Fabrice Roger-Lacan (2007), mise en scène par Isabelle Nanty, avec Virginie Ledoyen ;
 Irrésistible est un épisode de la série télévisée Stargate Atlantis ;
 Irresistible est le titre original de l'épisode Le Fétichiste (1995) de la série télévisée X-Files ;
 Irresistible est un film américain de Jon Stewart prévu pour 2020 ;
 Irrésistible, série télévisée française de 2023.

Toponyme 
 L'île Irrésistible est une île de l'archipel des Bermudes, en Amérique du Nord.

Voir aussi 
 Irrésistible Alfie est un film réalisé par Charles Shyer.